Esta é uma lista de municípios do estado brasileiro do Rio Grande do Sul por Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), segundo dados do Programa da Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) datados do ano 2010. De acordo com os dados de 2010, o município com o maior Índice de Desenvolvimento Humano no estado do Rio Grande do Sul era Porto Alegre, com um índice de 0,805 (considerado muito alto), e o município com o menor índice foi Dom Feliciano, com um índice de 0,587 (considerado baixo). De todos os municípios do estado, apenas um município registrou IDH muito alto, enquanto 312 apresentaram um IDH alto, 182 IDH médio, um município IDH baixo e nenhum município IDH muito baixo. Apenas o município de Pinto Bandeira não teve dados.

O cálculo do índice é composto a partir de dados de expectativa de vida ao nascer (IDH-L), educação (IDH-E), e PIB em Paridade do Poder de Compra per capita (IDH-R) recolhidos em nível nacional ou regional, e possui o objetivo de medir o padrão de vida. O índice foi desenvolvido em 1990 pelos economistas Amartya Sen e Mahbub ul Haq, e vem sendo usado desde 1993 pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD).

O Índice de Desenvolvimento Humano varia de 0 até 1, e nesta lista é dividido em cinco categorias: IDH muito alto (0,800 – 1,000), IDH alto (0,700 – 0,799), IDH médio (0,600  0,699), IDH baixo (0,500 – 0,599) e IDH muito baixo (0,000 – 0,499).

Lista

Ver também 
 Lista de municípios do Rio Grande do Sul por mesorregiões e microregiões (IBGE)
 Lista dos municípios do Rio Grande do Sul por população
 Lista de municípios do Rio Grande do Sul por área
 Lista de municípios do Rio Grande do Sul por área urbana

 Lista alfabética dos municípios do Rio Grande do Sul

Ligações externas 
 Ranking decrescente do IDH dos municípios do Brasil

IDH
Municipios Rio Grande do Sul